Державні діячі:
 Іоанн VI ( 1120) — неаполітанський дука
 Іоанн VI Кантакузин (1295—1383) — візантійський імператор
Релігійні діячі:
 Іоанн VI (655—705) — вісімдесят п'ятий папа Римський
 Іоан VI Кодонат ( 1100) — грецький православний Патріарх Александрійський